Трава́нка (; ) — португальська власна назва.

Топоніми

Траванка (Амаранте) — парафія.
 Траванка (Віняйш) — парафія.
 Траванка (Могадору) — парафія.
 Траванка (Олівейра-де-Аземейш) — парафія.
 Траванка (Санта-Марія-да-Фейра) — парафія.
 Санта-Марія-да-Фейра, Траванка, Санфінш і Ешпрагу — парафія.